Orolestes motis – gatunek ważki z rodziny pałątkowatych (Lestidae). Opisali go w 1956 roku H.N. Baijal i J.P. Agarwal w oparciu o pojedyncze okazy samca i samicy. Jako miejsce typowe autorzy wskazali Gwalijar w Indiach. W 1992 roku T.R. Mitra uznał ten takson za synonim Lestes umbrinus. Na World Odonata List jest on obecnie (2022) traktowany jako osobny gatunek.

Przypisy 

Orolestes
Ważki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1956 roku